

Persone 
 Jeff Stans (1990) – calciatore olandese

Geografia

Austria 
 Stans – comune nel distretto di Schwaz (Tirolo)

Svizzera 
 Stans – città nel Canton Nidvaldo

Pagine correlate 
 Stanz – pagina di disambiguazione